Kawalerowie Virtuti Militari 1939–1945 – lista osób udekorowanych Orderem Virtuti Militari za wybitne czyny w szeregach w Wojsku Polskim i Polskich Sił Zbrojnych, w tym Armii Krajowej.

Wykaz zawiera zapis ewidencyjny osób wyróżnionych Orderem Virtuti Militari przez organy władzy państwowej na uchodźstwie do 1990. Zapis prowadzony był przez Kapitułę Orderu i jej biuro z siedzibą w Londynie.

Z uwagi na stanowisko pierwszej Kapituły powołanej w III Rzeczypospolitej, wykaz zawiera także nazwiska osób, którym order został przyznany z inicjatywy takich dowódców jak: gen. Juliusz Rommel, gen. Wiktor Thomee, gen. Roman Abraham, gen. Władysław Anders i gen. Jan Mazurkiewicz-Radosław.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia